Toponímia:
 Bradley (Dakota del Sud)
 Bradley (Virgínia de l'Oest)
 Bradley (Illinois)
 Bradley (Califòrnia)
 Bradley (Oklahoma)
 Bradley (Carolina del Sud)
 Bradley (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Bradley Beach, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey
 Biografies:
 Bradley Adamonis (Providence, 1973), golfista professional estatunidenc
 Bradley Howard Friedel (1971, Lakewood, Ohio), futbolista internacional estatunidenc
 Bradley Wiggins (1980, Gant, Bèlgica), ciclista professional britànic
 Doug Bradley (Liverpool, Anglaterra, 1954), actor anglès 
 Francis Herbert Bradley (Clapham, Surrey, 1846 - 1924), filòsof britànic
 Henry Bradley
 James Bradley (Sherborne, Gloucestershire, 1693 - 1762), astrònom anglès
 Michael Bradley (Princeton, Nova Jersey, 1987), futbolista estatunidenc
 Omar Bradley (1893 – 1981), militar estatunidenc
 Miscel·lània: Bradley Center, pavelló multiusos a la localitat americana de Milwaukee, Wisconsin